Alessandro Di Battista – politico italiano
 Gabriele di Battista – scultore e architetto italiano
 Francesca Di Battista – cestista italiana
 Marco Di Battista – pianista italiano
 Stefano Di Battista – sassofonista italiano